Бакум Віктор Володимирович (* 1959) — радянський та український футболіст і футзаліст, нападник.
 Бакум Зінаїда Павлівна (* 1960) — українська мовознавиця, доктор педагогічних наук, професор.

 Бакум — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Фехта.